Анва́р Эль-Гази (; род. 3 мая 1995, Барендрехт) — нидерландский футболист, вингер клуба ПСВ. Выступал за сборную Нидерландов.

Клубная карьера 
Эль-Гази начинал футбольную карьеру в клубе «Барендрехт», а затем в течение двух лет посещал академию роттердамского «Фейеноорда». В 2008 году он перешёл в другой роттердамский клуб — «Спартан’20», а уже через год оказался в академии местной «Спарты».

В апреле 2013 года подписал трёхлетний контракт с амстердамским «Аяксом». Анвар стал выступать за юношескую команду «Аякс A1», в которой играл на позиции правого крайнего нападающего и позже как центрфорвард — в двадцати матчах он забил 14 голов в чемпионате, а также отметился дублем в матче Юношеской Лиги УЕФА.

13 января 2022 года перешёл на правах аренды в «Эвертон», однако в составе клуба из Ливерпуля до конца сезона 2021/22 лишь дважды вышел на замену в концовках матчей.

31 августа 2022 года перешёл в ПСВ, подписав с клубом трёхлетний контракт.

Международная карьера 
В 2011 году Эль-Гази был вызван в юношескую сборную Нидерландов для игроков не старше 17 лет для участия в Турнире четырёх наций в Германии. Дебют Анвара состоялся 16 сентября в игре против сверстников из Италии — на 10-й минуте он реализовал пенальти, назначенный за снос Тома Хаей в штрафной площади. До конца матча у итальянцев были шансы отыграться, но они их не реализовали. Спустя три дня нидерландцы обыграли сборную Израиля со счётом 1:3.

В октябре 2012 года Анвар впервые сыграл за сборную до 18 лет, выйдя на замену в товарищеском матче с австрийцами. 26 марта 2013 года он отметился дублем в ворота сборной Германии. За молодёжную сборную Эль-Гази выступает с октября 2014 года, сыграв за это время 7 матчей и забив 1 гол.

В сентябре 2015 года нападающий попал в расширенный список сборной Нидерландов на отборочные матчи чемпионата Европы 2016. Дебют в команде Данни Блинда состоялся 10 октября в матче с Казахстаном — на 33-минуте Анвар начал голевую атаку гостей, которую завершил Джорджиньо Вейналдум ударом в дальний угол. В начале второго тайма Уэсли Снейдер увеличил преимущество своей команды, однако уже в добавленное время казахи смогли отыграть один мяч.

Достижения 
«Аякс»
 Вице-чемпион Нидерландов (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17

«Астон Вилла»
 Победитель плей-офф Чемпионшипа: 2018/19
 Финалист Кубка Английской футбольной лиги: 2019/20

Статистика выступлений

Клубная 
По состоянию на 26 февраля 2022

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 2 матча / 0 голов; 1 победа, 0 ничьих, 1 поражение.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Астон Виллы»

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК ПСВ